Гогоци — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гогоци, Георгий Антонович (род. 1930) — советский учёный, профессор механики твердого деформируемого тела, доктор технических наук.
 Гогоци, Юрий Георгиевич (род. 1961) — американский ученый в области химии, материаловедения и нанотехнологий.